Die 56. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1952/53 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Nationalliga B 

|- style="background:#F7B7B7"
| 14. || align="left" | Étoile-Sporting La Chaux-de-Fonds || colspan="7" | Aufgabe
|}

1953
Fußballsaison 1952/53